John Evans House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Evans House (Newark, Delaware), NRHP-ID 83001392
 John Evans House (Martinsburg, West Virginia), NRHP-ID 06000168